Hitachi kan syfta på:
 Hitachi (företag) – ett japanskt företag
 Hitachi, Ibaraki – en stad i Ibaraki prefektur, Japan
 Hitachi (prins) (1935–), en japansk prins, Hitachi no miya Masahito Shinnō

Se även 
 Hitachi Maxell